Nadelarbeit steht für:

 ein Unterrichtsfach in der Schule in einigen Ländern als Bestandteil oder Variante des Werkunterrichts
 mehrere textile Handarbeiten, siehe Liste textiler Handarbeiten